Masked Rider (série de televisão) - série televisão americana baseada na série japonesa Kamen Rider Black Rx.
 The Masked Rider (1916), filme mudo, com Harold Lockwood

 The Masked Rider - seriado mudo de 1919, com participação de Boris Karloff
 The Masked Rider (1941), filme de 1941
 The Masked Rider: Cycling in West Africa - livro escrito por Neil Peart